Финал Кубка Италии по футболу 1995 () − финальный матч розыгрыша кубка Италии 1994/95 в котором встретились туринский «Ювентус» и ФК «Парма».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

1995
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Парма»
Футбол в Италии в 1995 году
Футбольные соревнования в Турине
Спортивные соревнования в Парме
Июнь 1995 года